«Англия. Портрет народа» — книга-исследование, написанная британским журналистом Джереми Паксманом, с 1977 года работающим на телеканале Би-би-си. Книга описывает самые «сокровенные» тайны и комплексы британцев и, воссоздав узнаваемый образ англичанина прошлых веков, автор показывает, каким образом сформировались особенности этого народа.

Оглавление 
 Предисловие
 Глава 1. Край утраченной сути.
 Глава 2. Смешные иностранцы.
 Глава 3. Английская империя.
 Глава 4. «Настоящие англичане» и другие выдумки.
 Глава 5. Мы, горстка счастливцев.
 Глава 6. Прихожане здравого смысла.
 Глава 7. Лишь дом родной.
 Глава 8. Всегда пребудет Англия.
 Глава 9. Идеальный англичанин.
 Глава 10. Познакомьтесь с женой.
 Глава 11. Старая страна, новые одежды.

Ссылки 
 Книга «Англия. Портрет народа» на сайте издательства Амфора.
 Рецензия на книгу «Англия. Портрет народа» от Константина Мильчина на сайте газеты «Ведомости».

Документальная проза
Книги о Великобритании
Англия в массовой культуре